Glacial puede referirse a:
 La zona glacial, cada uno de los dos casquetes esféricos formados en la superficie de la Tierra por los círculos polares.
 El océano Glacial Ártico, en la zona glacial ártica o Norte.
 El océano Glacial Antártico, en la zona glacial antártica o Sur.
 Lo perteneciente o relativo a las glaciaciones, especialmente la era glacial o periodo glacial.

Además, puede hacer referencia a:
 El ácido acético glacial, ácido acético en estado sólido y en forma de cristales parecidos al hielo.
 Fluide Glacial, una revista de cómics.